Licio – scultore dell'antica Grecia
Licio – forma maschile del nome proprio di persona Licia 
Licio – ciò che è pertinente alla Licia, all'antico popolo dei Lici o alla lingua licia